Ниже представлены правила транскрибирования имён собственных с русского на тайский язык, принятые Королевским Тайским институтом. Данные правила действуют при транскрибировании не непосредственно с кириллицы, а с одного из вариантов записи русских имён собственных латиницей. Поэтому иногда возможны дуплеты (например, Иван (Ivan), но Явленский (Jawlensky))

Гласные

Согласные

Примечания 

Практическая транскрипция с русским языком